Броненосный крейсер «Шеннон» () — боевой корабль британского Королевского флота, первый британский броненосный крейсер. Его дальнейшим развитием стали броненосные крейсера типа «Нельсон».

Проектирование

Конструкция

Корпус

Силовая установка

Бронирование 
Катанное железо.

Вооружение

Служба

Оценка проекта

Примечания

Литература 
 
 

Броненосные крейсера Великобритании
Броненосные крейсера по проектам